Abana je lahko:
 abana (pripravek)
 Abana (reka)
 Abana, Turčija